Jacek Polak (piłkarz) – polski piłkarz
 Jacek Polak (muzyk) – polski gitarzysta m.in. zespołu Mr. Pollack